Турві́ль-ла-Кампа́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на захід від Парижа, 28 км на південний захід від Руана, 30 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 353 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 970,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Турвіль-ла-Кампань на сайті французького Національного інституту географії
 Турвіль-ла-Кампань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Турвіль-ла-Кампань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер